Pippal ist der Familienname von:

 Eugenie Pippal-Kottnig (1921–1998), österreichische Architektin
 Hans Robert Pippal (1915–1998), österreichischer Künstler der Malerei und angewandten Kunst
 Jenny Pippal (1946–2010), österreichische Fernsehansagerin und Synchronsprecherin
 Martina Pippal (* 1957), österreichische Kunsthistorikerin und Künstlerin

siehe auch: Pipal